Guarulhos (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Guarulhos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Guarulhos airport, het internationale vliegveld bij São Paulo